Rajnagar kan syfta på följande platser:

Bangladesh 

 Rajnagar (underdistrikt i Bangladesh), 
 Sylhet, provinshuvudstad,

Indien 

 Rājnagar (ort), Madhya Pradesh, Chhatarpur, 

Robotskapade Bangladeshförgreningar
Robotskapade Indienförgreningar